Edward Peszkowski (1891–1940), oficer
 Ludwik Peszkowski (zm. 1931), nauczyciel
 Zdzisław Peszkowski (1918–2007), harcerz, duchowny, kapelan
 Zygmunt Peszkowski, inżynier
 Zygmunt Peszkowski (1875–1946), cukiernik